Il Campionato Primavera 2 2020-2021 è stata la 4ª edizione del Campionato Primavera 2, iniziata il 19 settembre e terminata il 9 giugno 2021. Il  ha conquistato il trofeo per la prima volta nella sua storia.

Stagione

Novità 
Dal Campionato Primavera 1 2019-2020 sono retrocessi ,  e . Le squadre maggiori di , ,  e  sono retrocesse in Serie C e vengono sostituite dalle neopromosse in Serie B: , ,  e .

Avvenimenti 
Il 5 novembre 2020, a causa dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione della pandemia di COVID-19, il presidente della LNPB ha decretato la sospensione del campionato fino al 3 dicembre 2020. Il 26 novembre 2020 è stata stabilita la ripresa del campionato il 16 gennaio 2021. Il 24 dicembre 2020 è stato modificato il regolamento dei play-off, riducendo il numero di squadre partecipanti da 12 a 4; infine il 9 giugno 2021, in seguito all'allargamento del campionato Primavera 1 a diciotto squadre già dalla prossima stagione, è stato modificato il regolamento relativo alle promozioni del Campionato Primavera 2, che sono state quattro anziché tre.

Regolamento 
Il campionato Primavera 2 si articola in due fasi successive (tenendo conto della modifica approvata il 9 giugno 2021):
 Gironi "all'italiana": le società iscritte sono suddivise in due gironi da 12 squadre ciascuno (Girone A, Girone B). Al termine di questa fase, la prima classificata di ogni girone viene promossa nel Campionato Primavera 1, anche nel caso in cui le rispettive squadre maggiori siano retrocesse in Serie C.

 Play-off per la promozione: Le Società classificatesi al 2º e al 3º posto di ogni girone, per un totale di quattro squadre, disputano i play-off per la promozione al Campionato Primavera 1.
Finali: le quattro società sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema (gare di sola andata):
F1: 2º Girone A contro 3º Girone B;
F2: 2º Girone B contro 3º Girone A.
Nelle due finali le società meglio classificate al termine della fase a gironi hanno il diritto di disputare la partita in casa. Acquisisce il diritto di partecipare al Campionato Primavera 1 la società che ha conseguito la vittoria nei tempi regolamentari, ma, in caso di parità, le squadre disputano tempi supplementari e, in subordine, calci di rigore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Campionato Primavera 1 2021-2022.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 1 2021-2022.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Play-off

Finali

Supercoppa Primavera 2

Note

Calcio nel 2020
Calcio nel 2021
2021 B